PLCZ1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 608 амінокислот, а молекулярна маса — 70 411.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, білків внутрішньоклітинного сигналінгу, білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів, запліднення, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Фосфоліпази